Pinnatella är ett släkte av bladmossor. Pinnatella ingår i familjen Neckeraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Pinnatella